Дуджом:

 Дуджом Лингпа (1835—1904) — тибетский буддийский учитель.
 Дуджом Ринпоче (1904—1987) — современный буддийский учитель.